En Maler er en person, der maler, dvs. påfører maling på et emne.

Maler kan også henvise til:

 Kunstmaler, hvis maling sker som kunstudøvelse
 Maler (film), en dansk kortfilm fra 1979
 Maler (dokumentarfilm), en dansk dokumentarfilm fra 2003
 At male i form af at nedbryde materiale, se Mølle